Râul Ilova se poate referi la:

 Ilova - afluent al râului Berzasca
 Ilova - afluent al Timișului